Las Mesas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Mesas, Querétaro Arteaga, ort, Peñamiller, 
 Las Mesas, Técpan de Galeana, ort, 
 Las Mesas, San Luis Potosí, ort, Coxcatlán, 
 Las Mesas, Petatlán, ort, 
 Las Mesas, Veracruz, ort, Chacaltianguis, 
 Las Mesas, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Las Mesas, General Heliodoro Castillo, ort, 
 Las Mesas, Cocula, ort, 
 Las Mesas, Puebla, ort, Tlatlauquitepec,

Spanien 

 Las Mesas (ort i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar